Славно () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Опочненский повят, Лодзинское воеводство. Население — 7454 человека (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Бялачув
 Гмина Иновлудз
 Гмина Мнишкув
 Гмина Опочно
 Гмина Парадыж
 Гмина Томашув-Мазовецки

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Лодзинского воеводства